Халил Рза Улутюрк (;  — ) — азербайджанский поэт и филолог, Народный поэт Азербайджана (1992).

Биография 
Халил Рза получил своё первое образование в родных местах в Сальяне. Первое его стихотворение под названием «Книга» было напечатано в 1948 году в газете «Азербайджанский пионер». В 1949 году Халил Рза Улутюрк поступает на факультет филологии Азербайджанского государственного университета. Учась в университете, он активно участвует в литературном кружке, где знакомится с такими личностями, как Бахтияр Вагабзаде, Джафар Хандан и Мирза Ибрагимов.

В 1954 году, по окончании университета Халил Рза приступает к работе в редакции журнала «Женщина Азербайджана». Являясь литературным работником издания, он часто выступает со статьями в других изданиях, также часто печатаются его всё новые и новые стихи. В том же 1954 году Халил Рза вступает в союз писателей. Первое собрание его стихов выпускается в книге «Идёт весна» в 1957 году. В августе 1957 года союз писателей Азербайджана отправляет юного поэта в Москву на двухгодичные высшие литературные курсы в Институт мировой литературы имени А. М. Горького. По возвращении из Москвы поэт продолжает своё образование в аспирантуре Азербайджанского педагогического института. В 1963 году он защитил диссертацию на тему «Жанр поэмы в послевоенной азербайджанской литературе (1945—1950)», получив тем самым научную степень кандидата филологических наук. После защиты диссертации Халил Рза Улутюрк приступает к педагогической деятельности в институте, но это не продолжается долго, так как очень скоро его отстраняют от преподавательской деятельности как «политически ненадёжного». Кроме этого, поэту не позволяют ездить в районы республики по линии общества «Знания». Халил Рза переходит на работу в Музей азербайджанской литературы, здесь он занимается литературной и научно-исследовательской деятельностью. В это время он пишет монографии на тему «Азербайджано-узбекских литературных связей» и на многие другие темы. В 1985 году Халил Рза Улутюрк защищает докторскую диссертацию на тему «Художественная деятельность Магсуда Шейхзаде и актуальные проблемы азербайджано-узбекских литературных связей». В 1986 году Халил Рза за вклад в развитие азербайджанской литературы был удостоен звания заслуженного деятеля искусства. Он также был переводчиком, на родной язык перевёл поэму «Сокровищница тайн» Низами.

В конце 1980-х годов в СССР начинается период гласности и перестройки, в Азербайджане совпадает с началом национального движения, за этими событиями следуют беспорядки в НКАО и изгнания азербайджанцев из Армянской ССР Халил Рза становится активным участником национального движения. Поэт часто выступает на митингах, бывает в неспокойных регионах республики. После событий 20 января 1990 года в Баку, 26 января Халил Рзу арестовывают и отправляют в Москву в Лефортовскую тюрьму. Там он пробыл до октября 1990 года, а потом был отправлен в Баку, где после месячного судебного процесса поэт получил оправдательный приговор и был отпущен на свободу. Во время военного конфликта в Карабахе Халил Рза Улутюрк часто бывает в зонах военных действий, выступает перед солдатами.

В 1992 году Халил Рза был удостоен почётного звания Народного поэта Азербайджана. События 20 января 1990 года, Лефортовская тюрьма и последующие события подорвали здоровье поэта. В 1993 году в Турции ему делают операцию на сердце. Возвратившись после лечения в Баку, Халил Рза снова почувствовал себя плохо и опять оказывается в больнице. На этот раз по совету врачей он отправляется на лечение в Германию. По возвращении из Германии Халил Рза продолжает свои поездки в зоны военных действий.

В 1994 году во время официального визита Гейдара Алиева во Францию Халил Рза Улутюрк также был включён в состав делегации. Этот визит был последним в его жизни, спустя некоторое время поэт скончался. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку. Посмертно награждён орденом «Истиглал».

Семья 

 Сын — Тебриз Халилбейли (12.02.1964 — 31.1.1992). Участник Карабахской войны. Погиб на фронте. Указом президента Азербайджанской Республики № 264 от 8 октября 1992 года Халилбейли Тебризу Халил Рза оглы было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).
 Внучки — Тюркай и Гюльтадж.

Гибель Тебриза Халилбейли потрясла его отца поэта Улутюрка, который посвятил памяти сына ряд своих стихотворений.

Творчество 
Поэт оставил после себя большое литературное наследие. Халил Рза Улутюрк много писал на тему свободы, любви к родной земле, к родине. 

Произведения.

 «Идёт весна» 1957.

 «Любящие глаза» 1959.

 «Дастан любви» 1961.

 «Моё солнце» 1963.

 «Широко раскрой руки» 1965.

 «К новым высотам» 1971.

 «Величие» 1973.

 «Магсуд Шейхзаде» 1978.

 «Найду тебя» 1980.

 «Художественное творчество Магсуда Шейхзаде» 1981.

 «И Олени едят соль» 1981.

 «Длинные ночи из жизни» 1982.

 «Куда идёт этот мир» 1983.

 «Родник, выходящий из камня» 1986.

 «С меня начинается родина» 1988.

 «Продолжается 37-й» 1992.

 «Между Луной и Солнцем» 1992.

 «Героический Табриз» 1994.

 «Тюркский мир» 1994.

 «Я есть Восток» 1994.

 «Прости родина» 1996.

 «В Лефортовской темнице» 1998.

Улутюрк в культуре 
 В 2007 году на экраны вышел документальный турецкий фильм «Поэт свободы», посвящённый жизни и творчеству Улутюрка.
 Персонаж романа «Каменные сны» Акрама Айлисли, Улурух Туранмекан, упоминается, как основанный на Улутюрке. В романе Улурух Туранмекан во время армянских погромов в Баку руководил толпой и пытался поджечь армянскую церковь. Подобное упоминание Улутюрка правовед и журналист  назвал унижением поэта. Согласно заявлению Союза писателей Азербайджана, подобный задевающий Улутюрка пародийный образ был создан из-за наличия у поэта «тюркского духа».

Примечания

Ссылки 
 ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ И ХАЛИЛ РЗА УЛУТЮРК
 Khalil Reza Uluturk
 Халил Рза Улутюрк
 Xəlil Rza Ulutürk На азербайджанском языке

Выпускники Бакинского государственного университета
Доктора филологических наук
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку